Токин может означать:

 Токин — «перевёрнутая пешка», фигура в японских шахматах сёги.
  — японский головной убор в виде маленькой чёрной коробкообразной шапочки.

Топоним 
 Токин — гражданский гидроаэропорт в США.

Фамилия 
 Токин, Борис Петрович (1900—1984) — советский биолог, создатель учения о фитонцидах.
 Токин, Владимир Николаевич (1937—2019) — советский, российский дипломат.

См. также 
 Токина